Жуварде́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 21 км на північ від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 327 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 824,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жувардей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жувардей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара